Игорь Ковалевский: Ковалевский, Игорь Александрович (род. 1966) — советский и белорусский хоккеист.
 Ковалевский, Игорь Леонидович (род. 1965) — российский религиозный деятель.